Спринтерская гонка на 10 километров среди мужчин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 2014 года прошла 8 февраля. В соревнованиях приняло участие 87 спортсменов из 31 страны. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнования начались в 18:30 по местному времени (UTC+4). Олимпийский чемпион 2010 года в этой дисциплине француз Венсан Же завершил карьеру в 2012 году и не выступал. Два других призёра Ванкувера выступали и на этот раз: Эмиль Хегле Свендсен занял 9-е место, а Яков Фак — 10-е.

40-летний норвежец Уле-Эйнар Бьёрндален выиграл свою седьмую золотую олимпийскую медаль, третий раз в карьере победив в спринте на Олимпийских играх после 1998 и 2002 годов. По общему количеству олимпийских медалей (12) Бьёрндален догнал рекордсмена зимних Игр своего соотечественника лыжника Бьорна Дели.

Австриец Доминик Ландертингер выиграл свою первую олимпийскую награду в личных дисциплинах (у него уже было серебро Ванкувера-2010 в эстафете). Чех Ярослав Соукуп выиграл первую олимпийскую медаль в карьере. Россиянин Антон Шипулин совершил единственный промах последним выстрелом на стрельбе стоя, что лишило его золота, отбросив на 4-е место.

В целом, погодные условия благоприятствовали точной стрельбе — 15 человек не сделали ни одного промаха, ещё 30 человек промахнулись по одному разу.

Спортсмены, занявшие первые 60 мест, отобрались для участия в гонке преследования, которая состоялась 10 февраля.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр